Catargiu:
 Barbu Catargiu, um jornalista e político romeno
 Lascăr Catargiu, um estadista romeno

 Rio Catargiu